Дани Гарсия:
* Гарсия, Дани (Даниэль Гарсия Лара; род. 1974) — испанский футболист.
 Гарсия, Дани (Даниэль Гарсия Каррильо; род. 1990) — испанский футболист.
 Гарсия, Дани (род. 1975) — испанский повар.